

События 
 14 февраля — имперская армия вошла в восставший город Гент. Император Священной Римской империи Карл V отменил гентские вольности.
 Монашеский орден иезуитов, основанный в 1534 году, утверждён Папой римским Павлом III.
 Присоединение к Турции от Венеции островов Эгина и Скирос, а также города Монемвасия.
 Победа реформационной партии в Женеве.
 Валерий Кордус синтезировал диэтиловый эфир, описал технологию его получения и свойства
 1540—1571 — Король Венгрии Янош II Сигизмунд.
 1540—1547 — Австро-турецкая война.
 От голода вымерло около 2/3 населения окрестностей столицы Виджаянагара.
 Француз Жан - Франсуа Робервиль получил титул вице-короля Канады, Ньюфаундленда, Лабрадора и прилегающих областей.
 1540—1541 — Франсиско Васкес де Коронадо (1510—1547/1554) открыл бассейн реки Колорадо, Большой Каньон, верховья реки Рио-Гранде, южную часть Скалистых гор, первым прошёл через Великие Равнины до 40° с. ш.

Наука

Родились 

См. также: :Категория:Родившиеся в 1540 году
 14 августа — Магнус, король Ливонии.
 Бёрд, Уильям — крупнейший английский композитор, органист и клавесинист елизаветинской эпохи.
 Франсуа Виет (1540—1603) — французский математик XVI века, основоположник символической алгебры.
 Фрэнсис Дрейк — английский мореплаватель, корсар, вице-адмирал.
 Карл II — эрцгерцог Австрийский, правитель Внутренней Австрии.
 Скалигер, Жозеф Жюст — французский гуманист-филолог, историк и воин, один из основателей современной научной исторической хронологии, издатель и комментатор античных текстов.
 Цейлен, Людольф — голландский математик.

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1540 году
 Гвиччардини, Франческо — выдающийся итальянский политический мыслитель и историк времён Высокого Возрождения.
 Янош I Запольяи — венгерский государственный деятель, князь Трансильвании и король Венгрии.
 Кромвель, Томас — английский государственный деятель, первый советник Генриха VIII Тюдора, главный идеолог Английской Реформации, один из основателей англиканства.
 Меричи, Анджела — святая Римско-Католической Церкви, монахиня, основательница женской монашеской конгрегации урсуланок.
 Франческо Пармиджанино — итальянский художник и гравёр эпохи Возрождения, представитель маньеризма.

См. также

Примечания